L'edizione 1968-69 della Nationalliga (A) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Helmut Köglberger dell' con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti
Austria Vienna Campione d'Austria 1968-69.
Wiener Sportklub e Linzer ASK ammesse alla Coppa delle Fiere 1969-1970.
Schwarz-Weiß Bregenz e WSV Donawitz retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
Fußball-Bundesliga (Austria)